Příjmení Huttunen nosí více významných osobností:

 Eevi Huttunenová (1922–2015) – finská rychlobruslařka
 Jari Huttunen (* 1994) – finský rallyový závodník
 Olli Huttunen (* 1960) – finský fotbalový brankář a reprezentant